Roundell Palmer (1812-1895) – brytyjski arystokrata i polityk, wielokrotny minister, Lord Kanclerz, 1. hrabia Selborne
 Roundell Palmer (1887-1971) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 3. hrabia Selborne

Zobacz też